CMT est un sigle qui peut désigner :
 maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie génétique du système nerveux périphérique dont il existe plusieurs variétés ;
 Confédération mondiale du travail ;
 Country Music Television, une chaîne de télévision musicale américaine du groupe MTV Networks ;
CMT (Canada), la filiale canadienne de cette chaîne ;
CMT (Australie), la filiale australienne de cette chaîne ;
CMT (Europe), la filiale européenne de cette chaîne ;
 , un test permettant de diagnostiquer une mammite chez les ruminants d'élevage ;
 chasseurs de mines Tripartite ;
 CMT (où CMT signifie Cycling Material Technology), une marque française de cadres de vélo ;
 cancer medullaire thyroïdien ;
 cécité monoculaire transitoire, la perte totale et temporaire de la vision d'un œil, en faveur d'un AIT ;
 Conseil militaire de transition, plusieurs organes exécutifs mis en place après des coups d'État.

CMT est aussi un code qui peut désigner :
 .

Code IATA des aéroports